Борисов Вениамин Иванович (, Сусанино, Костромская область, СССР —2 октября 2014) — русский, советский  живописец, член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР).

Биография 
Родился Вениамин Борисов 16 апреля 1935 года в селе Сусанино Костромской области. Символично, что именно в этом селе А. К. Саврасов писал с натуры свою знаменитую картину «Грачи прилетели».

В 1944 году семья Борисова переехала в Орёл, где будущий художник учился в школе и занимался в кружке рисования, а затем поступил в елецкое художественное училище. После его окончания в 1957 году Борисов уехал в Ленинград и поступил на живописный факультет ЛИЖСА имени И. Е. Репина. Занимался у Владимира Горба, Валерия Пименова, Виталия Вальцева. В 1963 окончил институт по мастерской И. А. Серебряного с присвоением звания художника живописи, дипломная работа — картина «В родное село».

Впервые Борисов экспонировал свои работы на выставке 1957 года. С середины 1960-х он постоянный участник ленинградских выставок, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства. Писал пейзажи, натюрморты, жанровые композиции, портреты. В 1968 г. был принят в Ленинградский Союз художников.

Скончался Вениамин Иванович Борисов в Санкт-Петербурге 2 октября 2014 года на 80-м году жизни. Похоронен на кладбище у крематория.

Творчество 

Творческую манеру Борисова отличают самобытность, глубинная связь с образами русской деревни. Художник активно использует корпусное письмо и раздельный мазок для выявления формы и живописной организации плоскости, придавая сложный рельеф поверхности холста. О поисках художником своей темы и приемов её живописно-пластического воплощения говорят произведения 1960—1980 годов, среди них «Руины в Павловском парке» (1962), «Балалаечники» (1967), «У пруда» (1968), «Сергей Есенин» (1971), «Поле вспахано» (1975), «Вдова» (1976), «Тихий вечер» (1977), «Северная деревня», «Моя бабушка» (обе 1978), «В районе новостроек» (1980), «Солнечный день на Мойке» (1981), «Деревенская девушка» (1986), «Дом у реки», «Осенний натюрморт» (обе 1989) и другие.

Художнику близко и понятно древнерусское искусство, с его возвышенным мировоззрением, философской глубиной и ясными живописными приемами. Эта связь, порой очень тонкая, неизменно присутствует в произведениях художника, проходя через все его творчество. Главной его темой стали образы детства и юности художника, северной деревни, уклад крестьянской жизни, пейзажи родных мест и средней полосы России. В 1970—1980 годы Борисов работал на творческой базе ленинградских художников в Старой Ладоге. Среди созданных там произведений картины «Осень в Старой Ладоге» (1981), «Дача» и другие.

Своё воплощение эта тема нашла и в многочисленных натюрмортах Борисова, занимающих особое место в его творчестве. Среди них «Богатый улов» (1988), «Натюрморт с поставками» (1989), «Натюрморт с белой сиренью», «Цветы шиповника» (обе 1990), «Натюрморт с сиренью» (1992), «Натюрморт с цветами шиповника» (1995), «Натюрморт на розовой скатерти» (1997), «Полевые цветы» (2003) и другие.

С конца 1980-х художник часто обращается к теме городского пейзажа, жизни петербургских улиц и площадей, обогатив этот жанр оригинальными произведениями, отразившими жизнь города на перекрестке эпох. Среди них «Невский проспект» (1989), «Продавец мороженого», «Арка Генерального штаба» (обе 1991), «Весна на Невском» (1992), «Церковь во имя Владимирской иконы Божией Матери» (1997), «Банковский мост» (2002) и другие.

Вениамин Борисов являлся действительным членом Петровской Академии наук и искусств. 

Произведения Вениамина Борисова находятся в музеях и частных собраниях в России, Японии, Великобритании, США и других странах.

Примечания

Выставки

Источники 
 Третья Республиканская художественная выставка «Советская Россия». Каталог. М., МК РСФСР, 1967. С.19.
 Выставка произведений ленинградских художников, посвященная 25-летию победы над фашистской Германией. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1972. С.6.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1971 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1972. С.7.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1978 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1983. С.6.
 
 Выставка произведений ленинградских художников, посвященная 60-летию Великого Октября. Л., Художник РСФСР, 1982. С.12.
 Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1983. С.10.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. Л., Художник РСФСР, 1989. С.17.
 Интерьер и натюрморт. Выставка произведений живописи художников Российской Федерации. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1991. С.48.
 Борисов Вениамин Иванович. Живопись. Выставка произведений. СПб., 1994.
 Ленинградские художники. Живопись 1950—1980 годов. Каталог. СПб., 1994. С.3.
 Этюд в творчестве ленинградских художников. Выставка произведений. Каталог. СПб., 1995. С.3.
 Живопись 1940—1990 годов. Ленинградская школа. Выставка произведений. СПб., 1996. С.3.
 Связь времен. 1932—1997. Художники — члены Санкт-Петербургского Союза художников России. Каталог выставки. СПб., ЦВЗ «Манеж», 1997. С.40,284.
 Натюрморт в живописи 1940—1990 годов. Ленинградская школа. Каталог выставки. СПб., 1996. С.3.
 Художники — городу. Выставка к 70-летию Санкт-Петербургского Союза художников. Каталог. СПб., Петрополь, 2003. С.179.
 «Весенний день». Выставка живописи Вениамина Борисова. СПб, Галерея Национальный Центр, 2005.
 Иванов С. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб., НП-Принт, 2007. С.21, 357, 395, 396, 398—400, 404—407, 446. 
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. СПб., Первоцвет, 2007. С.90.
 Художники Петровской Академии наук и искусств. СПб., 2008. С.28-29.
 Ленинградская школа живописи. Очерки истории. СПб: Галерея АРКА, 2019.

См. также 
 Список живописцев Ленинградского Союза художников
 Ленинградский Союз художников
 Дом Творчества художников «Старая Ладога»

Ссылки 

 Вениамин Борисов. Биография и творчество
 Вениамин Борисов. Живопись 1960—1990-х (ВИДЕО)

Художники-пейзажисты России
Художники-реалисты
Члены Союза художников СССР
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Санкт-Петербургского Союза художников